Осёл:
 Осёл — животное.
 Осёл — персонаж медиа-франшизы «Шрек».